Роберт Ленц:
 Ленц, Роберт (1849—1912) — фокусник немецкого происхождения, проработавший в России около 40 лет.
 Ленц, Роберт Семёнович (род. 1964) — российский музыкант, солист группы «Браво».
 Ленц, Роберт Христианович (1808—1836) — российский востоковед, индолог и санскритолог.
 Ленц, Роберт Эмильевич (1833—1903) — русский физик, сын Эмилия Христиановича Ленца.